Zr.Ms. Merapi (1843), schip uit 1843
Zr.Ms. Merapi (1875), schip uit 1875